Entitats de Població:
El Cortès és un petit nucli de població i antiga colònia tèxtil del municipi de Callús, a la comarca catalana del Bages.

 Masies:
El Cortès és un masia ramadera situada al municipi de Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental.
 Les Planes del Cortès és un masia ramadera situada al municipi de Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental.
Can Cortès és un masia urbana situada al municipi de Santa Maria de Palautordera, Vallès Oriental.
Can Cortès és un masia urbana situada al municipi de Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental.